Сви́ток Тóры (, се́фер тора́) — рукописный пергаментный свиток с текстом Пятикнижия Моисеева (Торы), используемый для еженедельного публичного чтения в синагоге, является главным сакральным предметом в талмудическом иудаизме.

Законы, связанные с написанием свитка Торы 
Написание свитка Торы дозволяется только специально подготовленному переписчику (софер стам) в соответствии со строгими канонами еврейского религиозного права.

Пергамент для свитка изготавливается из кожи кошерного вида животных, причём пригодными считаются только два из трёх слоев кожи — внешний и внутренний, а средний не может быть использован. Пергамент должен быть самого лучшего качества; мастер, который занимается выделкой, должен объявить, что его работа — во имя святости свитка Торы.

Чтобы избежать ошибок, переписчики копируют текст с другого свитка; в Храме хранилась копия, использовавшаяся в качестве эталона. При копировании свитка Торы пользуются правилами, сформулированными в трактате Софрим.

Перед началом работы многие писцы совершают ритуальное погружение в микве. Приступая к письму, переписчик произносит формулу «я пишу Тору во имя её святости, и имена Бога — во имя их святости». Затем писец читает вслух предложение из оригинального текста и копирует его. Перед тем, как писать имя Бога, писец произносит формулу «я пишу имя Бога во имя святости».

Во времена Талмуда в качестве писчего инструмента использовалось тростниковое перо (калам); в наше время свиток Торы обычно пишут пером птицы. Чернила должны быть чёрного цвета, стойкими и несмываемыми. Чтобы буквы были ровными, расстояние между строками одинаковым и строки равной длины, на пергаменте проводят 42 горизонтальные линии при помощи тупого шила и линейки, а также 2 вертикальные линии, ограничивающие поля. Строка пишется строго под линией. До начала XIX века не существовало предписаний относительно числа страниц или колонок, а затем установили стандарт — 248 колонок по 42 строки каждая. Слова запрещается разбивать переносом.

Свиток Торы пишется так называемым квадратным («ассирийским») шрифтом, который существует в двух вариантах — ашкеназском, соответствующем описываемому в Талмуде, и сефардском, соответствующем печатному шрифту, используемому при издании священных книг. Толщина линии в начертании буквы разная, поэтому писец должен менять угол, под которым перо касается пергамента. Хотя текст на иврите читается справа налево, каждая буква в свитке Торы выписывается слева направо. Особое внимание уделяется написанию тех букв, которые похожи друг на друга (например, ד и ר), чтобы они были легко различимы при чтении. 6 букв в ряде мест текста пишутся малым размером, 11 — большим. Между буквами должен быть интервал; больший интервал должен быть между словами. Расстояние, равное девяти буквам, разделяет параграфы (паршиёт), равное четырём строкам книги.

После того, как копия выполнена, пергаментные страницы сшивают специальными нитями, изготовляемыми из сухожилий ног кошерных животных. Каждые четыре страницы сшиваются вместе, образуя «раздел». Разделы затем сшивают в свиток, концы которого прикрепляются к круглым деревянным валикам, называемым ацé хаи́м (букв. «древá жизни»), с рукоятками по обеим сторонам; между рукоятками и самим валиком надеваются деревянные диски, поддерживающие свиток, когда он находится в вертикальном положении. С помощью ацей хаим священный свиток перематывают, не прикасаясь к нему руками.

Ошибки в свитке Торы можно исправить, так как чернила соскабливаются ножом и пемзой, однако слишком большое число исправлений в свитке не допускается. Имена Бога стирать нельзя, если они написаны неправильно, весь пергамент считается испорченным. Если свиток непригоден к употреблению, его помещают в глиняный сосуд и захоранивают на кладбище (см. гениза).

Заповеди, связанные со свитком Торы 
Согласно Талмуду, Библия предписывает, чтобы каждый еврей владел свитком Торы. Даже если еврей унаследовал свиток Торы от отца, он, тем не менее, обязан иметь свой собственный свиток. Еврей может заказать свиток Торы у писца или купить готовый свиток, однако «тот, кто пишет Тору сам, как бы получил её на горе Синай». Согласно Талмуду, тот, кто исправил хотя бы одну букву в свитке Торы, как бы написал весь свиток, из чего развился обычай, который наделяет каждого еврея правом символически исполнить заповедь написания собственного свитка Торы. Писец пишет первый и последний параграфы в свитке только контуром, и работа завершается церемонией сиюм Тора («завершение Торы»), на которой каждый из присутствующих удостаиваются чести обвести одну из букв по контуру или формально поручить писцу сделать это от его имени.

Со свитком Торы следует обращаться с особым почтением и благоговением. Когда свиток Торы выносят из синагоги, следует вставать; вошло в обычай благоговейно кланяться или целовать футляр Торы, когда свиток проносят рядом. К пергаменту запрещено прикасаться руками, поэтому при чтении свитка пользуются особой указкой (яд).

Свиток Торы можно продавать только в том случае, если нельзя иначе приобрести средства на женитьбу, учёбу или выкуп пленных. Если свиток случайно упал на пол, община обязана поститься на протяжении всего этого дня. Ради спасения свитка Торы и даже синагогального ковчега (хранилища свитка) разрешено и даже предписано нарушить субботу. Перед чтением Торы у сефардов и после чтения у ашкеназов свиток торжественно поднимают вверх (агбаа), показывают раскрытый свиток общине, которая при этом произносит «вот закон, который предложил Моисей сынам Израилевым по повелению Господа через Моисея».

Использование свитков Торы 
Вынос свитка Торы и его чтение — наиболее торжественная часть богослужения в синагоге. Вызов к чтению Торы (алия) происходит в определённом порядке, первым вызывают коэна, затем левита, после чего вызывают по порядку ещё 5 евреев. Быть вызванным к Торе — большая честь.

Свиток Торы используется не только для синагогального чтения, но и в различных церемониях. Согласно Мишне, еврейские цари брали свиток Торы на войну, а во время общественных постов в периоды засухи ковчег, содержащий свиток Торы, выносился на площадь, где перед ним молились. В средние века обет давали, глядя на свиток Торы. 7-кратный обход (хакафот) синагоги со всеми свитками Торы, хранящимися в ней, составляет главную церемонию праздника Симхат-Тора.

Со времени средневековья существует обычай встречать царственных персон, посещающих общину, выходя навстречу им со свитком Торы.

Изображения

Примечания

Литература

Ссылки 

  Кошерные Свитки Торы (Сефер Тора) для изучения Онлайн
 
 Торa
 Унікальны Скрутак Торы XVІІІ стагоддзя праляжаў на гарышчы 65 гадоў

Иудаизм
Синагога
Еврейские обрядовые предметы